Termenul „Bois” se poate referi la:

Toponime
Bois, comună din departamentul Charente-Maritime, Franța
Bois, West Virginia, SUA
Bois-Colombes, comună din departamentul Hauts-de-Seine, Franța
Bois-d'Amont, comună din departamentul Jura, Franța
Bois-d'Arcy, comună din departamentul Yonne, Franța
Bois-d'Arcy, comună din departamentul Yvelines, Franța
Bois-Grenier, comună din departamentul Nord, Franța
Le Bois-Plage-en-Ré, comună din departamentul Charente-Maritime, Franța
Les Bois, comună din cantonul Jura, Elveția
Cantonul Bois-Colombes din departamentul Hauts-de-Seine, Franța
Cantonul Le Bois-d’Oingt din departamentul Rhône, Franța
Cantonul Bois-Guillaume din departamentul Seine-Maritime, Franța

Antroponime
Curt Bois (1901–1991), actor german
Henri Bois (1862–1924), teolog francez
John Bois (1560–1643), traducător de biblie englez
Mathieu Bois, înotător canadian
du Bois-Reymond, familie de hughenoți din Berlin

Altele
Landskrona BoIS, un club de fotbal suedez

Vezi și
du Bois, Dubois